Otamendi puede referirse a:
 Otamendi (apellido), apellido español de origen vasco.
 Comandante Nicanor Otamendi, localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Estación Comandante Nicanor Otamendi, situada en la localidad anterior.
 Estación Ingeniero Otamendi, del Ferrocarril Mitre, cercana a la reserva posterior.
 Reserva Natural Estricta Otamendi, reserva de flora y fauna en las proximidades de Campana. provincia de Buenos Aires.